Koruna česká může označovat:

 Koruna česká – česká měna
 Svatováclavská koruna – koruna českých králů
 Země Koruny české – historický státní útvar
 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) – česká monarchistická politická strana

Související články 
 Koruna